Kutrik Lilian (Budapest, 1990. február 27. –) magyar színész, a Bűnök és szerelmek című filmsorozat Kékesi Kirája.

Pályafutása
Tv2 előtt kisebb szerepei voltak a Holdvirág kamaraszínház, Gimi websorozat és Maladype: Pokol statiszta. Az országos ismeretséget a Bűnök és szerelmek hozta meg számára.

Magyar színésznők
1990-ben született személyek
Élő személyek